High Noon (Highmoon на титульном экране) представляет собой вестерн-тематику. Shoot ’em up игра написана для Commodore 64 и опубликовано Ocean Software в 1984 году. Первоначально рекламировался как на Commodore 64, так и на ZX Spectrum. Сама игра была выпущена только на Commodore 64.

В игре пять уровней. Игрок берет на себя роль хорошего (белого) шерифа в Американский Старый Запад. Он должен защищать свой город от преступников которые хотят похитить женщин из местного «Дерзкая Сью» и ограбить местный банк, расстреливая их. Съемка может производиться в горизонтальном, вертикальном или диагональном направлении.

Фоновая музыка — это тема из фильма High Noon в разгаре аранжировка Дэвида Данна.

Игровой процесс 
Игра состоит из пяти уровней. На каждом уровне сложность увеличивается:

 Уровень 2 представляет преступников верхом на лошадях
 Уровень 3 вводит преступников, сажающих палки c динамитом
 На 4-м уровне преступники прячутся за окнами

После каждого уровня есть бонус дуэль, с участием шерифа и преступника, требующий от игрока быстрой реакции. На уровнях с 1 по 4, гробовщик От «Риг+ Мортис Гробовщики» собирает все тела, валяющиеся вокруг во время игры.

Действие 5-го уровня происходит в другой обстановке. Действие происходит на поле, окружающем центральное отверстие пещеры, из которого могут появиться преступники. После прохождения 5-го уровня игра возвращается к 1-му уровню.

Примечания

Ссылки 
http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0014871

Игры для Commodore 64